Церковь Иисуса — имени Иисуса Христа.

 Церковь Иисуса — эпитет Христианской церкви.
 Церковь Иисуса — христианский храм, освящённый во имя Иисуса Христа:
 Церковь Иисуса (Рига) — в столице Латвии.

См. также 
 Иль-Джезу («церковь Иисуса») — соборная церковь ордена иезуитов в Риме.
 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — ветвь мормонизма.
 Церковь истинного Иисуса — в Пекине.
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса

Объекты, названные в честь Иисуса Христа